André Lamontagne peut faire référence à:

 André Lamontagne (1960-), député québécois (Canada) ;
 André Lamontagne (1961-), auteur, et professeur de littérature canadien.